Pleasant Hill kan syfta på följande platser:

USA 

 Pleasant Hill, Illinois, Pike County, ort, 
 Pleasant Hill, Illinois, McLean County, ort, 
 Pleasant Hill, Louisiana, ort, Sabine Parish, 
 Pleasant Hill, Missouri, ort, Cass County, 
 Pleasant Hill, North Carolina, Alamance County, ort, 
 Pleasant Hill, North Carolina, Wilkes County, ort, 
 Pleasant Hill, Tennessee, Benton County, ort, 
 Pleasant Hill, Tennessee, Cumberland County, ort, 
 Pleasant Hill, Texas, ort, Polk County, 
 Pleasant Hill, Iowa, ort, Polk County, 
 Pleasant Hill, Ohio, ort, Miami County, 
 Pleasant Hill, Pennsylvania, ort, Lebanon County, 
 Pleasant Hill, Kalifornien, ort, Contra Costa County, 

Robotskapade USAförgreningar